El término Museo de Historia puede referirse a alguna de las siguientes instituciones:

Museo de historia o museo histórico, museo dedicado a la historia de un tema o una región.
Museo de Historia de Barcelona
Museo de Historia de Madrid
Museo de Historia Panorama 1453
Museo de la Historia de Ponce (en Puerto Rico, artículo en inglés)
Museo de Historia del Arte (en Montevideo)
Museo de Historia del Arte de Viena

Véase también 
 Museo de historia natural
 Museo Histórico Nacional